

Nom commun 
 La cendre désigne l'ensemble des résidus de toute combustion ou de l' de matières organiques, en particulier de bois. Ce sont des débris pulvérulents, parfois encore chauds et susceptibles d'activer une nouvelle combustion. Le terme est souvent utilisé au pluriel, soit les cendres, dans un registre de langue technique. C'est le premier sens concret issu du terme latin cǐnis, cineris, qui s'étendait dans une acception figurée plus large, au produit de toute consommation ou destruction par le feu, par exemple des ruines d'une cité ou d'un édifice, même si la cendre n'y était plus visible. 
 Les cendres des morts représentent les ultimes restes des corps humains incinérés ou brûlés, autrefois selon les rites religieux anciens placés pour l'éternité dans différentes urnes funéraires dans un cimetière aménagé nommé columbarium. On peut écrire au singulier la cendre du mort ou encore les cendres du mort. Le terme latin cǐnis, cineris plus souvent masculin que féminin, qui est à l'origine de ce mot français, par les dialectes gallo-romains et romans, employant les dérivés du cas accusatif cinerem, avait fini par désigner un défunt précis, sa mémoire, son souvenir avant de signifier selon les croyances "la mort", "la finitude de la vie terrestre" ou "le néant". Dans les rites du paganisme, ce terme de cendre(s) s'appliquait à tous êtres vivants ou objets ce que le défunt emportait dans son voyage ultime. En ce sens mortuaire, ce mot singulier ou pluriel est l'équivalent dans le rite d'incinération ou de crémation des termes religieux poussière(s) et os dans le rite d'inhumation. 
 La Cendre ou les Cendres, très souvent écrites avec une majuscule, ont acquis de ce fait un sens d'espèce symbolique dans les rituels religieux de consécration, de mortification ou de pénitence. Le Mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême pour les catholiques.

Toponyme 

 Cendres, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine.

Patronyme 

 Axl Cendres (1981-2019), romancière et poétesse française.

Œuvres

cinéma
 Les Cendres du passé (Cenere), film italien de Febo Mari sorti en 1916 ;
 Cendres, film d'Andrzej Wajda sorti en 1965 ;
 Cendres, court-métrage de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige réalisé en 2003 ;
 Cendres, documentaire réalisé par Idrissa Guiro et Mélanie Pavy, sorti en 2015.

littérature
 Cendres, première traduction du roman Cenere de Grazia Deledda publié en 1904 ;
 Cendres, cinquième tome de la série de bande dessinée Les Lumières de l'Amalou ;
 Cendres, roman historique napoléonien de Stefan Żeromski.

Autre 
 Cendres, jeu de rôle à thème post-apocalyptique

Voir aussi 

 
 
 Cendrées, une œuvre de Iannis Xenakis.
 

Homonymie de patronyme